Прохорович — фамилия:

 Прохорович, Владимир Афансьевич — Георгиевский кавалер; поручик; 5 октября 1877.
 Прохорович, Ермолай Васильевич (1884—1983) — советский деятель медицинской отрасли, заслуженный врач РСФСР.
 Прохорович, Лев Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7988; 26 ноября 1848.
 Прохорович, Павел Васильевич — украинский драматический актёр, театральный деятель, драматург, антрепренёр.

См. также 
 Прохоров